Нидерландская симфоник-метал-группа Within Temptation 7 студийных альбомов, 3 концертных альбома, 4 мини-альбома и 28 синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Концертные альбомы

Альбом каверов

Синглы

Промосинглы

Видеография

Примечания

Комментарии

Источники 

Within Temptation
Within Temptation